Isselia hiloensis är en snäckart. Isselia hiloensis ingår i släktet Isselia och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
hiloensis